Рокуэлл Кент (, 1882—1971) — американский художник, писатель, общественный деятель. В творчестве сочетал реалистическую манеру с романтическим символизмом.

Биография 

Рокуэлл Кент родился 21 июня 1882 года в городе Тарритаун (штат Нью-Йорк, США). Ранние годы провёл в Нью-Йорке и его окрестностях. Получил архитектурное образование в Колумбийском университете. Учился живописи у известных американских художников: Уильяма Чейза, Кеннета Хейза Миллера и Эббота Тейера. Также учился в студии Роберта Генри.

Ранние картины Кента с пейзажами Нью-Гэмпшира и горы Монаднок в 1904 году приняли участие в выставке Общества американских художников. В 1905 году предпринял своё первое серьёзное путешествие и на пять лет обосновался на острове Монеган в штате Мэн. Первые мэнские пейзажи Кента были выставлены в Нью-Йорке в 1907 году и получили положительные отзывы критиков. В 1914—1915 годах Кент путешествовал по Ньюфаундленду, в 1918—1919-х отправился на Аляску, на Лисий остров, с девятилетним сыном, тоже Рокуэллом. Там он создал серию картин и гравюр, посвящённых этому краю, а также написал свою первую книгу — «В диком краю» (), которая была издана в 1920 году.

В 1922-1923 годах Кент совершил путешествие на Огненную Землю, в 1926 году в Ирландию и трижды — в 1929, 1931—1932 и 1934-1935 годах — посещал Гренландию, в которой подолгу жил, внимательно ознакомившись с бытовой культурой и традициями местных эскимосов.

В конце 1920-х дебютировал как книжный иллюстратор. Издательская компания RR Donnelley пригласила Кента иллюстрировать одну из их книг. Художник выбрал «Моби Дик» Германа Мелвилла, роман, некоторое время пребывавший в забвении, но незадолго до того заново открытый критиками. Книга с иллюстрациями Кента вышла в 1930 году. В 1925 году разработал логотип для нью-йоркского издательства Viking Press.

С конца 1930-х годов Кент стал политическим активистом. В 1939 году стал членом социалистической организации International Workers Order и стал автором логотипа этой организации. Кент выступал против фашизма, участвовал в 1-м Всемирном конгрессе защиты мира, был одним из инициаторов и авторов Стокгольмского воззвания (март 1950 года), делегатом Всемирного конгресса за всеобщее разоружение и мир; был членом Всемирного Совета Мира (с 1955 года).

Политическая активность Кента и рост популярности в США абстрактного экспрессионизма привёл к тому, что известность художника в его родной стране практически сошла на нет. Тем не менее, социалистические взгляды Кента принесли ему популярность в СССР и благосклонность советских властей. В 1957 году он стал председателем Национального совета американо-советской дружбы. В 1960 году Кент передал несколько сотен своих картин и рисунков в дар советскому народу и вскоре (в 1962 году) стал почётным членом Академии художеств СССР, а ещё через пять лет был удостоен Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами». Часть призовых денег ($10 тыс.) Кент потратил на благотворительность в пользу пострадавших в ходе Вьетнамской войны.

Умер Рокуэлл Кент в Платсберге, штат Нью-Йорк, 13 марта 1971 года. 2 июля 1985 года в честь Рокуэлла Кента астероиду, открытому 21 августа 1977 года Н. С. Черных в Крымской астрофизической обсерватории, присвоено наименование «(2529) Rockwell Kent».

Издания на русском языке 
 Рокуэлл Кент. Курс N by E. / Пер. с англ. З. В. Житомирской. Рис. автора. — М.: Географгиз, 1962. — 272 с.: ил. — (50 000 экз.).
 Рокуэлл Кент. Саламина. / Пер. с англ. В. К. Житомирского, Н. Я. Болотникова. Рис. автора. — М.: Географгиз, 1962. — 392 с.: ил. — (50 000 экз.).
 Рокуэлл Кент. Саламина. / Изд. второе. Пер. с англ. В. К. Житомирского. Ред. послесл. и примеч. Н. Я. Болотникова. Рис. автора. — М.: Мысль, 1965. — 389 с.: ил.— Серия «Путешествия, приключения, поиск». — (70 000 экз.)
 Рокуэлл Кент. В диком краю / Пер. с англ. З. В. Житомирской. Рис. автора. — М.: Мысль, 1965. — 192 с.: ил. — Серия «Путешествия, приключения, фантастика». — (97 000 экз.).
 Рокуэлл Кент. Это я, Господи! / Пер. с англ. И. Кулаковской, К. Чугунова. Рис. автора. — М.: Искусство, 1965. — 648 с.: ил. — (100 000 экз.).
 Рокуэлл Кент. Плавание к югу от Магелланова пролива. / Пер. с англ. М. Тугушевой, Н. Явно. Рис. автора. — М.: Мысль, 1966. — 248 с.: ил. — Серия «Путешествия, приключения, фантастика». — (80 000 экз.).
 Рокуэлл Кент. Гренландский дневник. / Пер. с англ. В. К. Житомирского. — М.: Мысль, 1969. — 312 с.: ил. (100 000 экз.).

Библиография 

 Wien, Jake Milgram, «Rockwell Kent: The Mythic and the Modern», Hudson Hills Press, 2005.
 Traxel, David, An American Saga: The Life and Times of Rockwell Kent, New York: Harper & Row, 1980.
 Johnson, Fridolf. Rockwell Kent: An Anthology of His Works New York: Alfred K. Knopf, 1982.
 Johnson, Fridolf. «The Illustrations of Rockwell Kent: 231 examples from Books, Magazines, and Advertising Art.» New York: Dover Publications, 1976
 Roberts, Don. «Rockwell Kent: The Art of the Bookplate.» San Francisco: Fair Oaks Press, 2003.

Примечания

Ссылки 
Заметки о творчестве Рокуэлла Кента
 Богданов П. С., Богданова Г. Б. Рокуэлл Кент
 Пейзажи
 В поисках белого кита
 Произведения Рокуэлла Кента Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина
 Произведения Рокуэлла Кента Государственный Эрмитаж

Художники США
Художники-иллюстраторы США
Художники-пейзажисты США
Лауреаты Ленинской премии
Социалисты США
Художники марок
Выпускники Школы Хораса Манна
Выпускники Чеширской академии (Коннектикут)
Преподаватели Колумбийской высшей школы архитектуры и городского планирования
Преподаватели Колумбийского университета